Événos ou Événus, parfois francisé en Évène (en grec ancien  / Euênos), est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Dans la mythologie grecque :
 L’Événos, un fleuve de Grèce autrefois divinisé,
 Événos fils d'Arès, père de Marpessa,
 Événos fils de Sélépios, roi de Lyrnessos ; père de Mynès & d'Epistrophe
 Événos de Paros, poète et philosophe grec du 
 Événos, nom de plusieurs poètes mentionnés dans l’Anthologie grecque (Événos de Sicile, Événos d'Ascalon, Événos d'Athènes, d'Événos le Grammairien), parfois considérés comme distincts du précédent selon les chercheurs.
La forme Évène peut en outre désigner :
 les Évènes, un peuple de Sibérie ;
 l’évène, leur langue ;
 Evenes, une ville de Norvège ;
 Evene, un site web français.

Voir aussi 
 Evenus, un genre de lépidoptères.
 Évenos, une commune française du Var.